White’s Mill ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 White’s Mill (Maryville, Tennessee), NRHP-ID: 89000918
 White’s Mill (Abingdon, Virginia), NRHP-ID: 74002149